

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anthelme Richerand (1779-1840), chirurgien français ;
 Étienne Richerand, (1862_1931), est un homme politique français.
 Guy Creuzet de Richerand, ingénieur militaire français du règne de Louis XIV ;
 Lionel Richerand, est un réalisateur de films d'animation, illustrateur et auteur de bande dessinée français ;

Toponyme
 L'avenue Richerand est une voie du  de Paris, en France.
 la passerelle Richerand, qui franchit le canal Saint-Martin à Paris.
Classement par ordre alphabétique du prénom

Homonymie
Homonymie de patronyme